Александр Блох:
 Блох, Александр (1857—1919) — французский живописец, мастер батальных сцен. Член Французской Академии искусств.
 Блох, Александр Викторович — украинский композитор.
 Блох, Александр Юлианович (1878—?) — российский юрист и революционер.